Оксид срі́бла може означати:
 Оксид срібла(I), Ag2O
 Оксид срібла(III), Ag2O3
 Оксид срібла(I,III), Ag2O·Ag2O3 (може записуватися також як AgO, Ag2O2 або Ag4O4)

Багатозначні терміни
Оксиди